św. Roman z Nepi (III w.) – męczennik 
 św. Roman Antiocheński (zm. 303) – męczennik
 św. Roman Jurajski (zm. 463) – opat
 św. Roman Melodos (Pieśniarz, Hymnograf) (zm. 556) – diakon
 św. Roman Adame Rosales (1859–1927) – meksykański ksiądz, męczennik
 św. Roman z Toporzyska (1995- ) 
 Zobacz też
 bł. Roman Archutowski
 St. Roman